

Miejscowości na Słowacji 
 Kravany – wieś w okręgu Poprad w kraju preszowskim,
 Kravany – wieś w okręgu Trebišov w kraju koszyckim.

Zobacz też 
  Kravany nad Dunajom